Гіперте́нзія в медицині означає підвищення тиску.

Термін Гіпертензія означає «підвищення тиску в системі», в медицині може застосовуватися по відношенню різних частин судинної системи, або систем пов'язаних з подачою рідини в регульованій системі:
 артеріальна гіпертензія
 венозна гіпертензія
 легенева гіпертензія
 внутрішньочеревна гіпертензія
 гіпертензія жовчновивідних шляхів
 портальна гіпертензія
 внутрішньочерепна гіпертензія

Див. також 
 Кров'яний тиск
 Гіпертонія